Станислав Тым (; род. 18 июля 1937) — польский актёр кино, телевидения, радио и кабаре, сатирик, киносценарист и директор театра.

Биография 
Он родился в деревне Малкиня-Гурна в гмине Малкиня-Гурна (Острувский повят Мазовецкого воеводства Польши). Изучал химию в Варшавском политехническом институте, пищевую переработку в Главной школе сельского хозяйства в Варшаве и актёрство в Государственной высшей театральной школе в Варшаве. В качестве актёра дебютировал на сцене студенческого кабаре в Варшаве. Актёр театров в Варшаве, директор театра в Эльблонге.

Избранная фильмография

Актёр 
  — Кафе «Минога» / Cafe pod Minogą
  — Апрель / Kwiecień
  — Завтра премьера / Jutro premiera
  — Влюбленный «Пингвин» / Pingwin
  — Вальковер / Walkower
  — Барьер / Bariera
  — Париж-Варшава без визы / Paryż-Warszawa bez wizy
  — Рейс / Rejs
  — Приключения пса Цивиля / Przygody psa Cywila (только в 5-й серии)
  — Нет розы без огня / Nie ma róży bez ognia
  — Сорокалетний / 40-latek (в 4, 5, 6-й серии)
  — Теневая черта / Smuga cienia
  — Что ты мне сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
  — Мишка / Miś
  — Война миров. Следующее столетие / Wojna światów – następne stulecie
  — Сказка о людях отсюда / Baśń o ludziach stąd

Сценарист 
  — Брюнет вечерней порой / Brunet wieczorową porą
  — Что ты мне сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
  — Мишка / Miś

Признание 
 1969 — Специальная награда юры за текст пьесы — V Лодзские театральные встречи.
 1972 — Награда за приспосабливание пьесы — Всепольский Фестиваль русских и советских пьесов в Катовице.
 2004 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 2010 — Мастер Польского Языка.

Ссылки 
 Станислав Тым на сайте filmpolski.pl 
 Станислав Тым на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Сатирики Польши